Skeppsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skeppsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (1,01 km²)
Skeppsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn